Āzādshahr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Āzādshahr (historiskt samhälle), Hamadan, 
 Āzādshahr (kommunhuvudort), Golestan, 
 Shahrestān-e Āzādshahr, kommun, Golestan, 

Robotskapade Iranförgreningar